Das Webster's World Matchplay 1995 wurde vom 31. Juli bis zum 5. August 1995 vom World Darts Council im Empress Ballroom der Winter Gardens in Blackpool ausgetragen. Es war die zweite Ausgabe des zweitwichtigsten Dartwettbewerbs des WDC.

Titelverteidiger war der US-Amerikaner Larry Butler, welcher im Viertelfinale mit 8:11 an seinem Vorjahresfinalgegner Dennis Priestley scheiterte. Den Titel sicherte sich am Ende der aktuelle Weltmeister Phil Taylor.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

In der ersten und zweiten Runde wurde über eine Distanz von Best of 15 Legs gespielt. Im Viertelfinale sowie dem Spiel um Platz 3 brauchte musste man mindestens 11 Legs für sich entscheiden, um das Spiel zu gewinnen. Im Halbfinale wurde Best of 25 Legs gespielt, bevor im Finale dann eine Distanz von Best of 31 Legs entschied.

Das Besondere am World Matchplay ist, dass man ein Spiel mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewinnen musste. Es wird auch noch nicht – wie zu späterer Zeit eingeführt – nach einer bestimmten Anzahl an gespielten Legs auf einen Last-Leg-Decider zurückgegriffen. Es wurde so lange weitergespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung auf seinen Gegner hatte.

Preisgelder 
Das Preisgeld beim World Matchplay 1995 verteilte sich auf die Spieler wie folgt:

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

1995
Dartveranstaltung 1995
Dartwettbewerb in Blackpool